Гандзю́к — украинская фамилия.

Известные носители:
 Гандзюк, Екатерина Викторовна (1985—2018) — украинская политическая и общественная деятельница,
 Гандзюк, Яков Григорьевич (1873—1918) — генерал-майор Русской армии, военный деятель Украинской Народной Республики.